Protopaussus  — род жуков-пауссин из семейства жужелиц. Единственный род трибы Protopaussini Gestro, 1892.

Распространение 
Тропическая Азия.

Описание 
Жуки-мирмекофилы, которые живут ассоциациями с муравьями.

Классификация 
8 современных видов и один ископаемый.
 триба 
 род 
  — Индия
  — Филиппины
  — Индия, Непал
  — Мьянма
  — Ява
  — Китай
  — Китай
 † — Доминиканский янтарь (ископаемый вид)
  — Китай

Синонимы 
 Abavopaussus H. Kolbe, 1927a: 209
 Protopaussus walkeri C.O. Waterhouse, 1897 — type sp.
 Archipaussus Luna de Carvallo, 1989: 69
 Protopaussus javanus Wasmann, 1912 — type sp.
 Atavapaussus H. Kolbe, 1924b: 346
 Protopaussus feae Gestro, 1892 — type sp.

Примечания

Ссылки 
 Protopaussus на сайте Trees of family Carabidae. 
 Protopaussini — tolweb.org

Пауссины
Мирмекофилы
Роды жесткокрылых